Beleg van Takatenjin (1574), eerste beleg van Takatenjin tijdens de Japanse Sengoku-periode in 1574
 Beleg van Takatenjin (1581), tweede beleg van Takatenjin tijdens de Japanse Sengoku-periode in 1581